Чубчик:
 Чубчик — прядь волос на голове.
 «Чубчик» — музыкальный альбом Бориса Гребенщикова.
 «Чубчик» — песня («Чубчик кучерявый»)
 Чубчик — персонаж книги «Незнайка в Солнечном городе», садовник.